Zabytki powiatu lublinieckiego – obiekty znajdujące się w powiecie lublinieckim w województwie śląskim, wpisane do rejestru zabytków nieruchomych.

Na terenie powiatu lublinieckiego, według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa na 31 grudnia 2011, znajduje się 40 zabytków, a wśród nich: 
 16 kościołów
 w tym 7 znajdujących się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego (łącznie z dzwonnicą przy kościele św. Józefa w Sadowie jest to 8 obiektów na tym szlaku)
 13 dworów, pałaców i zespołów dworskich lub pałacowych
 4 folwarki lub zespoły zabudowań folwarcznych
 3 plebanie
 2 kamienice

Najstarsze zabytki powiatu datowane są na XIV wiek.

Lista zabytków

Przypisy 

Zabytki w powiecie lublinieckim
lubliniecki, powiat